Mihăilă ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Bianca Mihăilă (* 1996), rumänische Tennisspielerin
 Valentin Mihăilă (* 2000), rumänischer Fußballspieler